Mosenbach ist ein Gewässername:
 Mosenbach (Chli Aa), rechter Zufluss der Chli Aa (zum Zürichsee) bei Lachen, Bezirk March, Kanton Schwyz
 Mosenbach (Gutach), rechter Zufluss der Gutach (zur Kinzig) in Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mosbach
 Mosebach